El nombre Colin Smith puede referirse a las siguientes personas:

Colin Smith, hispanista británico;
Colin Smith, remero británico.